Protocol de Londres és un nom utilitzat per descriure diversos documents diferents.
 Tractat de Londres (1359), pel qual es va cedir la part occidental de França a Anglaterra. Posteriorment aquest tractat seria repudiat pels Estats Generals de París el 19 de maig de 1359.
 Tractat de Londres (1518), pacte de no-agressió entre les potències europees.
 Tractat de Londres (1604), signat entre Anglaterra i Espanya.
 Tractat de Londres (1700), conegut amb el nom de Segon Tractat de Partició.
 Tractat de Londres (1718), conegut amb el nom de Quàdruple Aliança.
 Tractat de Londres (1794) o Tractat Jay, signat entre el Regne Unit i els Estats Units d'Amèrica per posar fi al conflicte de la Guerra de la Independència dels Estats Units.
 Tractat de Londres (1814) o Convenció de Londres, signat entre el Regne Unit i les Províncies Unides.
 Tractat de Londres (1824), signat entre el Regne Unit el Regne Unit dels Països Baixos.
 Tractat de Londres (1827), signat entre el Regne Unit, França i l'imperi Rus per a posar fi a la intervenció turca a Grècia.
 Tractat de Londres (1832), signat entre el Regne Unit, França i l'Imperi Rus, que suposava la creació del Regne de Grècia, garantint la seva independència.
 Tractat de Londres (1839), pel qual es reconeixia la independència i neutralitat de Bèlgica.
 Tractat de Londres (1840), pel qual es posa final a la Guerra egipcio-otomana (1839-1841). Muhàmmad Alí Paixà i els seus hereus controlen permanentment Egipte i l'Eyalet d'Acre i va haver de tornar a Abdülmecid la flota que havia desertat i retirar les seves forces d'Aràbia, les Ciutats Santes, Creta, el districte d'Adana.
 Tractat de Londres (1861), signat entre el Regne Unit, França i Espanya amb l'objectiu d'emprendre accions per a rebre el pagament dels crèdits que Mèxic havia contret.
 Tractat de Londres (1864), pel qual Grècia s'annexionava les Illes Jòniques.
 Tractat de Londres (1867), pel qual es garantia la neutralitat de Luxemburg.
 Tractat de Londres (1890), signat entre el Regne Unit, l'imperi Alemany i Portugal establint els límits fronters de les seves colònies.
 Tractat de Londres (1913) que posava fi a la Primera Guerra dels Balcans.
 Tractat de Londres (1915), signat entre la Triple Entente i Itàlia.
 Conferència de Londres (1920), pel repartiment dels territoris de l'Imperi Otomà a l'Orient Mitjà
 Tractat Naval de Londres, signat l'any 1930 establint els límits de les flotes navals i els programes de construcció.
 Segon Tractat Naval de Londres, signat l'any 1936 establint els límits de control de l'armament naval.
 Tractat de Londres (1946), que posava fi al mandat britànic a Transjordània.
 Tractat de Londres (1949), que creà el Consell d'Europa.